En français, le mot busc peut désigner 
 le busc, l'élément rigide placé au centre devant d'un corset.
 le busc, l'un des éléments d'une écluse.
 le busc, élément de la crosse d'un fusil.

Homonymie